Krautz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Wolfgang Krautz (1948–2003), deutscher Altphilologe und Philosoph
 Jochen Krautz (* 1966), deutscher Kunstpädagoge
 Julius Krautz (1843–1921), deutscher Scharfrichter
 Otto Krautz (1880–1953), deutscher Gewerkschafter
 Pauline Krautz (1890–1941), sorbische Unternehmerin und NS-Opfer

Siehe auch:

 Crautzach